Кубок Італії з футболу 2005—2006 — 59-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 6 серпня 2005 року, а завершився 11 травня 2006 року повторним фінальним матчем на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані. У турнірі взяли участь 72 італійських клубів. У фіналі «Інтернаціонале» виграв у «Рома» і в 5-й раз завоював Кубок Італії (вдруге поспіль).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 серпня 2005

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 серпня 2005

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 серпня 2005

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>29 листопада 2005/11 січня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 листопада 2005/11 січня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 листопада 2005/12 січня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1 грудня 2005/10 січня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7 грудня 2005/10 січня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>8 грудня 2005/11 січня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>8 грудня 2005/12 січня 2006

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>24 січня/2 лютого 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>25 січня/1 лютого 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>25/31 січня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>26 січня/1 лютого 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>22 березня/11 квітня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>22 березня/12 квітня 2006

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>3/11 травня 2006

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на soccerway 
 Кубок Італії на rsssf  

2005–2006
Італія
Італія
2005 в італійському спорті
2006 в італійському спорті